Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1999 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года, кроме чемпиона страны. Чемпион и вице-чемпион лигильи квалифицировались в Кубок Либертадорес 2000.

Таблица

Матчи

Тур 1
Серро 1-6 Данубио
Белья Виста 2-0 Уракан Бусео
Дефенсор 1-2 Насьональ

Тур 2
Белья Виста 2-1 Насьональ
Уракан Бусео 2-2 Серро
Данубио 1-0 Дефенсор

Тур 3
Серро 1-2 Белья Виста
Дефенсор 1-1 Уракан Бусео
Насьональ 3-0 Данубио

Тур 4
Данубио 3-0 Уракан Бусео
Белья Виста 2-2 Дефенсор
Насьональ 2-0 Серро

Тур 5
Дефенсор 3-0 Серро
Данубио 2-2 Белья Виста
Насьональ 3-1 Уракан Бусео

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая